The Tigers – gruppo musicale rock neozelandese 
 The Tigers – gruppo musicale baroque pop giapponese
 The Tigers – soprannome del Royal Leicestershire Regiment

Pagine correlate 
 Tigers
 The Tiger